Ха́лтиа () — ряд названий на территории Финляндии

 Халтиа — сопка в финской Лапландии
 Халтиа — центр природы близ национального парка Нууксио